Le  championnat d'Europe de volley-ball féminin a eu lieu à Izmir, en Turquie, du 26 octobre au 7 novembre 1967.

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Classement 9-15

Classement 1-8

Classement final 

1967
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 1967
Volley-ball féminin Europe 1967
Europe féminin 1967
Feminin Europe
Championnat Europe Volley-ball féminin
Championnat Europe Volley-ball féminin
Championnat Europe Volley-ball feminin